Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Bohdan Ulihrach che ha battuto in finale Magnus Norman 6-3,7-6.

Teste di serie 

 Carlos Moyá (primo turno)
 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Karol Kučera (quarti di finale)
 Gustavo Kuerten (quarti di finale)

 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Magnus Norman (finale)
 Bohdan Ulihrach (campione)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 1998
ATP Tour 1998